Peter Madsen puede hacer referencia a:

 Peter Madsen, jugador profesional de fútbol danés.
 Peter Madsen (inventor), un inventor danés de submarinos.
 Peter Madsen (pianista), pianista americano de jazz.
 Peter Madsen (dibujante), dibujante de cómics danés.